Якви́нта () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Яквинта, Винченцо (род. 1979) — итальянский футболист, нападающий.
 Яквинта, Эл (род. 1987) — американский боец ММА.